БЧ — акронім кирилицею з літер б та ч, що має декілька значень:
  — оригінальна назва білоруської залізниці.
 бойова частина, наприклад, боєприпасу.
 бойова частина, наприклад, як військова типова організаційна одиниця, окрема або у складі більшої.
 бойове чергування — особливий вид чергування спеціально призначених, зазвичай військових, сил та засобів, що ладні виконувати бойове завдання у будь який час.